Lioba bezeichnet:

 Lioba (Vorname), weiblicher Vornamen, siehe dort Herkunft und Namensträgerinnen
 (974) Lioba, einen von Karl Wilhelm Reinmuth entdeckten Asteroiden
 Liobakirchen, Kirchen mit der Namenspatronin der Hl. Lioba
 USS Lioba (AF-36), US-amerikanisches Kriegsschiff der US-Navy
Siehe auch:
 Liuba